Pickton steht für:

 Pickton (Texas), Ort im Hopkins County

Pickton ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Pickton (* 1949), kanadischer Landwirt und verurteilter Serienmörder
 Steve Pickton, britischer Techno-Musiker, DJ und Labelbetreiber

Siehe auch:
 Picton